Ribeira Brava (freguesia), een plaats in Portugal
Ribeira Brava (Kaapverdië), een gemeente binnen Kaapverdië
Ribeira Brava (Madeira), een gemeente in Portugal